— японский футболист, выступавший на позиции нападающего.

Карьера 
На протяжении своей футбольной карьеры выступал за клубы «Хераклес», «Токио».

Национальная сборная 
В 2010 году сыграл за национальную сборную Японии 4 матча, в которых забил 3 гола.

Статистика за сборную

Достижения 
 Кубок Императора: 2011
 Кубок Джей-лиги: 2009

Примечания

Ссылки 
 Japan National Football Team Database

Футболисты Японии
Игроки сборной Японии по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 2004 года
Игроки ФК «Хераклес»
Игроки ФК «Токио»
Игроки ФК «Вегалта Сэндай»